Denne liste over fredede fortidsminder i Nyborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Nyborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Nyborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Nyborg Kommune
Nyborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments